Velika nagrada Monaka 1965 je bila druga dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1965. Odvijala se je 30. maja 1965.

Jackie Stewart se je prvič v karieri uvrstil na stopničke, Denny Hulme pa je odpeljal prvo dirko v karieri.

Dirka 

|-
! 1
| 3
|  Graham Hill
| BRM
| 100
| 2:37:39,6
| 1
| 9
|-
! 2
| 17
|  Lorenzo Bandini
| Ferrari
| 100
| + 1:04,0
| 4
| 6
|-
! 3
| 4
|  Jackie Stewart
| BRM
| 100
| + 1:41,9
| 3
| 4
|-
! 4
| 18
|  John Surtees
| Ferrari
| 99
| Brez goriva
| 5
| 3
|-
! 5
| 7
|  Bruce McLaren
| Cooper-Climax
| 98
| +2 kroga
| 7
| 2
|-
! 6
| 14
|  Jo Siffert
| Brabham-BRM
| 98
| +2 kroga
| 10
| 1
|-
! 7
| 12
|  Jo Bonnier
| Brabham-Climax
| 97
| +3 krogi
| 13
| 
|-
! 8
| 2
|  Denny Hulme
| Brabham-Climax
| 92
| +8 krogov
| 8
| 
|-
! 9
| 9
|  Bob Anderson
| Brabham-Climax
| 85
| +15 krogov
| 9
| 
|-
! 10
| 10
|  Paul Hawkins
| Lotus-Climax
| 79
| Trčenje
| 14
| 
|-
! Ods
| 1
|  Jack Brabham
| Brabham-Climax
| 43
| Motor
| 2
| 
|-
! Ods
| 15
|  Richard Attwood
| Lotus-BRM
| 43
| Pnevmatika
| 6
| 
|-
! Ods
| 19
|  Ronnie Bucknum
| Honda
| 33
| Menjalnik
| 15
| 
|-
! Ods
| 11
|  Frank Gardner
| Brabham-BRM
| 29
| Motor
| 11
| 
|-
! Ods
| 16
|  Mike Hailwood
| Lotus-BRM
| 12
| Menjalnik
| 12
| 
|-
! Ods
| 20
|  Richie Ginther
| Honda
| 0
| Pog. gred
| 17
| 
|-
! DNQ
| 8
|  Jochen Rindt
| Cooper-Climax
| 
| 
| 
| 
|}

Viri 
 

Formula 1 sezona 1965
1965